Il 6 ottobre è il 279º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Tale termine può anche riferirsi a:

Architettura 
ponte 6 Ottobre - ponte che attraversa Il Cairo, in Egitto;

Geografia 
6 Ottobre - città dell'Egitto;
Governatorato del 6 Ottobre - ex governatorato dell'Egitto con capoluogo l'omonima città;

Storia 
Guerra del 6 ottobre, termine con cui è anche conosciuta la guerra del Kippur.